

Лонг-Гроув — місто, штат Айова
 Лонг-Гроув — селище, штат Іллінойс